

Geografia

Svizzera 
 Ecublens – comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)
 Ecublens – comune nel distretto dell'Ouest lausannois (Canton Vaud)